Frotard de Lautrec peut désigner plusieurs membres de la famille de Lautrec :

 Frotard Ier de Lautrec,évêque d'Albi de 1062 à 1079 ;
 Frotard II de Lautrec, fils puîné du vicomte Isarn II de Lautrec ;
 Frotard III de Lautrec, vicomte de Lautrec de 1198 à 1209 ;
 Frotard V de Lautrec, vicomte de 1275 à 1302 ;

